Санта-Сесилия ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Умбузейру. Население составляет 6694 человека на 2006 год. Занимает площадь 227,838 км². Плотность населения — 29,4 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 9.526.673,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.406,98 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,520 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба